Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Liebich – polski historyk wojskowości i wojskowy
 Beate Liebich – niemiecka lekkoatletka